La ou les îles Schouten peuvent faire référence à : 
 Île Schouten, une île de Tasmanie
 îles Schouten, îles d'Indonésie
 îles Schouten, îles de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Elles sont toutes nommées d'après Willem Schouten (1567 ?-1625), un explorateur et navigateur hollandais.